Piraeus Port (engelska: Piraeus Harbour, Piraeus Ferry Port) är en hamn i Grekland.   Den ligger i prefekturen Nomós Piraiós och regionen Attika, i den sydöstra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Aten. Piraeus Port ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Óros Aigáleo,  meter över havet,  km norr om Piraeus Port.  Närmaste större samhälle är Aten,  km nordost om Piraeus Port. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Geografi i Attika
Grekisk sjöfart
Hamnar i Grekland